Falling Away from Me — песня ню-метал-группы Korn. Стала дебютным синглом с четвёртого альбома группы, Issues.

Премьера в South Park 
Falling Away from Me была впервые исполнена в мультипликационном сериале South Park на канале Comedy Central, в серии Отличная загадка группы Korn о пиратском призраке. Музыканты группы исполняли роли детективов в стиле Скуби Ду, а в конце эпизода исполнили Falling Away from Me. Стоит заметить, что песня исполнялась не с самого начала, полностью пропустив вступление, и начинаясь с крика Джонатана Дэвиса.

Видеоклип 
Режиссёром видеоклипа стал вокалист Limp Bizkit Фред Дёрст (появляющийся в кадре на одно мгновение в 4:24). Видео начинается как продолжение известного видео из Freak on a Leash, завершая анимационный отрывок. В видеоклипе показывается как молодую девушку доводит до срыва её отец, и она в итоге убегает из дома посреди ночи. Видео про девушку перемежается вставками, в которых Korn играют в шкатулке, увешанной шарообразными лампами. Видео было издано 29 ноября, 1999.

Акустическая версия 
Korn исполнили «Falling Away from Me» на своём акустическом альбоме. В конце песни Джонатан Дэвис пел дуэтом с бэк-вокалистом Каленом Чейзом, строчки «beating me down» и «falling away from me». Эта написана в готическом стиле.

Джонатан Дэвис комментирует значение песни

Дополнительные факты 
 Песня была на некоторое время снята с эфира после теракта 11 сентября 2001.
 Джонатан Дэвис исполнил акустическую версию песни в своём сольном туре Alone I Play

Список композиций 
 «Falling Away from Me» (радиоверсия) — 4:31
 «Jingle Balls» — 3:27
 «Falling Away from Me» (а капелла) — 3:45

Примечания

Ссылки 
 Текст песни

Песни Korn
Песни 1999 года
Синглы 1999 года
Песни о домашнем насилии
Песни в стиле ню-метал
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart